Adolf Jorkasch-Koch (1823-1902), c. k. urzędnik
 Adolf Jorkasch-Koch (1848-1909), c. k. urzędnik